Magni Smedås (ur. 17 czerwca 1995 r.) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu 
Lillehammer Skiklub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 7 stycznia 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Lygna, gdzie zajęła 29. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 lutego 2019 roku w Cogne, gdzie uplasowała się na 25. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Podczas debiutu wywalczyła pierwsze pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1995
Norwescy biegacze narciarscy